Андрей Александрович Сорокин:
 Сорокин, Андрей Александрович (род. 1971) — российский регбист и тренер.
 Сорокин, Андрей Александрович (род. 1977) — российский хоккеист.